Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1949 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton et Thelma Coyne Long battent Doris Hart et Marie Toomey en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1949
Australie Double dames
1949 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)